Reine Wisell, švedski dirkač Formule 1, * 30. september 1941, Motala, Švedska, † 20. marec 2022.

Reine Wisell je v Formuli 1 debitiral v sezoni 1970 in že na svoji prvi dirki za Veliko nagrado ZDA dosegel tretje mesto, kar je njegov najboljši rezultat kariere. V naslednji sezoni 1971 je ob petem in šestem mestu dosegel še četrti mesti na Velikih nagradah Južne Afrike in Avstrije. Nato pa se mu v sezonah ,  in  ob številnih odstopih ni uspelo uvrstiti višje od desetega mesto, po sezoni 1974, ko je nastopil le na domači dirki za Veliko nagrado Švedske in odstopil, pa ni več nikoli dirkal v Formuli 1.

Popolni rezultati Formule 1

|-
| 
! Gold Leaf Team Lotus
! Lotus 72C
! Cosworth V8
| JAR
| ŠPA
| MON
| BEL
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA
| KAN
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHNC
|
|
! 16.
! 4
|-
| rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Gold Leaf Team Lotus
! Lotus 72C
! rowspan="2"|Cosworth V8
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR4
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPANC
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
! rowspan="3"|12.
! rowspan="3"|9 
|-
! Lotus 72D
| 
| 
| 
|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| NIZDSQ
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
| 
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM8
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT4
| ITA
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN5
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
| 
|-
! Lotus 56B
! Pratt & Whitney Turbine
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| VBNC
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|-
|rowspan="4"| 
!rowspan="3"| Marlboro BRM
! BRM P153
!rowspan="3"| BRM V12
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="4"|-
!rowspan="4"|0
|-
! BRM P160B
| 
| JAR
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| BEL
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
| VB
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! BRM P160C
|
|
|
|
|
|
| 
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
| AVT
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA 12
|
|
|
|
|
|-
! John Player Team Lotus
! Lotus 72D
! Cosworth V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA10
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
! Team Pierre Robert
! March 731
!rowspan="2"| Cosworth V8
| ARG
| BRA
| JAR
| ŠPA
| BEL
| MON
|bgcolor="white"| ŠVEDNS
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"|- 
!rowspan="2"|0
|-
! Clarke-Mordaunt- Guthrie-Durlacher
! March 721G/731
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
| VB
| NIZ
| NEM
| AVT
| ITA
| KAN
| ZDA
|-
| 
! March Engineering
! March 741
! Cosworth V8
| ARG
| BRA
| JAR
| ŠPA
| BEL
| MON
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA
| KAN
| ZDA
! -
! 0
|}

Sklici 

Švedski dirkači
Švedski vozniki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Privatniki Marcha Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1